Phleogenaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Phleogenaceae i ordningen Atractiellales, klassen Atractiellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Atractiellales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Phleogenaceae